Solor steht für:

 Solor, eine indonesische Insel
 Solor-Archipel, der zugehörige Archipel
 Solor (Kota Lama), ein Kelurahan des indonesischen Distrikts Kota Lama auf Timor